Arnott se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Arnott Walker Arnott
 Samuel Arnott